De Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16 van 2010 is een Aziatisch voetbaltoernooi voor landenteams en spelers onder de 16 jaar. Het wordt van 23 oktober tot en met 7 november 2010 gespeeld in Oezbekistan.. Winnaar van het toernooi Noord-Korea, dat in de finale met 2–0 van Oezbekistan won.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2011, dat van 	18 juni 2011 tot en met 10 juli 2011 in Mexico wordt gespeeld. De vier beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Australië, Japan, Oezbekistan en Noord-Korea.

Gekwalificeerde landen

Stadions

Eindtoernooi

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe link
AFC – online
RSSSF

Voetbal in Oezbekistan
Voetbal in 2010
Asian Cup onder 17
Sportevenement in Oezbekistan